Le championnat du Kenya de football a été créé en 1963. Il se nomme officiellement Kenyan Premier League.

Histoire 

L'édition 2019-2020, est finalement arrêtée, en raison de la pandémie de coronavirus mais Gor Mahia F.C. est déclaré champion.

Palmarès

De 1963 à 1992 

 1963 : Nakuru All-Stars
 1964 : Luo Union
 1965 : Feisal F.C.
 1966 : Abaluhya Léopards
 1967 : Abaluhya Léopards
 1968 : Gor Mahia F.C.
 1969 : Nakuru All-Stars
 1970 : Abaluhya Léopards
 1971 : Pas de championnat 
 1972 : Kenya Breweries

 1973 : Abaluhya Léopards
 1974 : Gor Mahia F.C.
 1975 : Luo Union
 1976 : Gor Mahia F.C.
 1977 : Kenya Breweries
 1978 : Kenya Breweries
 1979 : Gor Mahia F.C.
 1980 : Abaluhya Léopards
 1981 : Abaluhya Léopards
 1982 : Abaluhya Léopards

 1983 : Gor Mahia F.C.
 1984 : Gor Mahia F.C.
 1985 : Gor Mahia F.C.
 1986 : Abaluhya Léopards
 1987 : Gor Mahia F.C.
 1988 : Abaluhya Léopards
 1989 : Abaluhya Léopards
 1990 : Gor Mahia F.C.
 1991 : Gor Mahia F.C.
 1992 : Abaluhya Léopards

Depuis 1993 

 1993 : Gor Mahia F.C.
 1994 : Kenya Breweries
 1995 : Gor Mahia F.C.
 1996 : Kenya Breweries
 1997 : Utalii F.C.
 1998 : Abaluhya Léopards
 1999 : Tusker F.C.
 2000 : Tusker F.C.
 2001 : Oserian Fastac F.C.
 2002 : Oserian Fastac F.C.

 2003 : Ulinzi Stars F.C.
 2004 : Ulinzi Stars F.C.
 2005 : Ulinzi Stars F.C.
 2006 : Sony Sugar
 2007 : Tusker F.C.
 2008 : Mathare United F.C.
 2009 : Sofapaka F.C.
 2010 : Ulinzi Stars F.C.
 2011 : Tusker F.C.
 2012 : Tusker F.C.

 2013 : Gor Mahia F.C.
 2014 : Gor Mahia F.C.
 2015 : Gor Mahia F.C.
 2016 : Tusker F.C.
 2017 : Gor Mahia F.C.
 2018 : Gor Mahia F.C.
 2019 : Gor Mahia F.C.
 2020 : Gor Mahia F.C. - Édition arrêtée en raison de la pandémie de Covid-19, mais Gor Mahia sacré champion 
 2021 : Tusker F.C.
 2022 : Tusker F.C. saison déclarée non valide

Bilan

Liens externes 
  Site officiel du Championnat
  Palmarès du championnat du Kenya sur le site RSSSF.com

Références 

Kenya
Football championnat kenya